Базилевски е руска фамилия и може да се отнася за:

 Павел Базилевски (1896—1981) – подполковник в армията на Украинската народна република
 Владимир Базилевски (1903—1997) – Църковният лидер на украинската диаспора САЩ

Руски фамилни имена